

Miejscowość w Polsce 
 Lanckorona – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, gminie Lanckorona

Inne 
 Lanckorona – gmina wiejska
 Lanckorona – dawna gromada
 Lanckorona – wzniesienie we wsi Ochotnica Dolna
 Lanckorona – wzniesienie we wsi Szczawa

Zobacz też 
 Góra Zamkowa w Lanckoronie
 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – stacja kolejowa
 Landskorona
 Landskrona